Velika nagrada Mehike 2015 je sedemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 1. novembra 2015 na prenovljenem dirkališču Autódromo Hermanos Rodríguez v mestu Ciudad de México, prvič po letu 1992. Zmagal je Nico Rosberg, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, oba Mercedes, tretje pa Valtteri Bottas, Williams-Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:20,436
| 1:20,053
| 1:19,480
| 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:20,808
| 1:19,829
| 1:19,668
| 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
| align="center" | 5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| 1:20,503
| 1:20,045
| 1:19,850
| 3
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Red Bull-Renault
| 1:20,826
| 1:20,490
| 1:20,398
| 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 1:21,166
| 1:20,783
| 1:20,399
| 5
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:20,817
| 1:20,458
| 1:20,448
| 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:21,379
| 1:20,642
| 1:20,567
| 7
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| align="center" | 33
|  Max Verstappen
| Toro Rosso-Renault
| 1:20,995
| 1:20,894
| 1:20,710
| 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 1:20,966
| 1:20,669
| 1:20,716
| 9
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:21,315
| 1:20,935
| 1:20,788
| 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| align="center" | 55
|  Carlos Sainz, Jr.
| Toro Rosso-Renault
| 1:20,960
| 1:20,942
|
| 11
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Mercedes
| 1:21,577
| 1:21,038
|
| 12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Mercedes
| 1:21,520
| 1:21,261
|
| 13
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| 1:21,299
| 1:21,544
|
| 14
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:21,422
| 1:22,494
|
| 19
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 16
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| 1:21,779
|
|
| 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 17
| align="center" | 12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| 1:21,788
| 
|
| 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 18
| align="center" | 53
|  Alexander Rossi
| Marussia-Ferrari
| 1:24,136
| 
|
| 16
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 19
| align="center" | 28
|  Will Stevens
| Marussia-Ferrari
| 1:24,386
| 
|
| 17
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| —
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| brez časa
|
|
| 20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
|align="center"|6 
| Nico Rosberg
|Mercedes
|71
|1:42:35,038
|1
|align="center"|25
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
|align="center"|44 
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|71
| +1,954
|2
|align="center"|18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
|align="center"|77 
| Valtteri Bottas
|Williams-Mercedes
|71
| +14,592
|6  
|align="center"|15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
|align="center"|26  
| Daniil Kvjat
|Red Bull-Renault
|71 
| +16,572
|4
|align="center"|12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
|align="center"|3 
| Daniel Ricciardo
|Red Bull-Renault
|71
| +19,682
|5
|align="center"|10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
|align="center"|19 
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|71
| +21,493
|7
|align="center"|8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Force India-Mercedes
|71
| +25,860
|10
|align="center"|6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
|align="center"|11 
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|71
| +34,343
|9
|align="center"|4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
|align="center"|33 
| Max Verstappen
|Toro Rosso-Renault
|71 
| +35,229
|8
|align="center"|2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Lotus-Mercedes
|71 
| +37,934
|12
|align="center"|1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
|align="center"|13 
| Pastor Maldonado
|Lotus-Mercedes
|71
| +38,538
|13 
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|71
| +40,180
|14
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
|align="center"|55
| Carlos Sainz, Jr.
|Toro Rosso-Renault
|71
| +48,772
|11
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
|align="center"|22
| Jenson Button
|McLaren-Honda
|71
| +49,214 
|20
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
|align="center"|53
| Alexander Rossi
|Marussia–Ferrari
|69
| +2 kroga
|16 
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 16
|align="center"|28 
| Will Stevens
|Marussia–Ferrari
|69
| +2 kroga
|17
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
|align="center"|12 
| Felipe Nasr
|Sauber-Ferrari
|57
|Zavore 
|15
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|50
|Trčenje
|3 
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|21
|Trčenje
|19 
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
|align="center"|14 
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|1
|Motor
|18
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2015
2015